Le Coudray (Eure-et-Loir)
ook:
Le Coudray-Macouard,  Maine-et-Loire
Le Coudray-Montceaux, Essonne 
Le Coudray-Saint-Germer, Oise 
Le Coudray-sur-Thelle, Oise 
gemeenten met de naam Coudray